Ukraińska Partia Ludowa (1902)
 Ukraińska Partia Ludowa (1999)